Sutzken ist der deutsche Name von drei Orten in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:

 Sutzken, 1938 bis 1945 Sutzen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Suczki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski
 Sutzken, 1933 bis 1945 Hitlershöhe, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Suczki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski
 Sutzken, 1934 bis 1945 Morgengrund, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Suczki (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki